Ана Михајловна (; 16. август 1630 — 27. октобар 1692) је била руска принцеза, ћерка Михаила I.

Биографија 
Ана је вероватно добила име по тетки, сестри свога оца. Обичају у том добу су налагали да руске принцезе живе осамљене, без контаката са мушкарцима и брака. А нарочито без брака са нижим сталежом или човеком друге вероисповести. А с обзиром да тада није било других православних краљевина, било је нормално да се принцезе никада не удају. Живот Ане је управо овако био профилисан. Била је присталица политике њене братанице Софије Алексејевне током њеног регентства. Када је Софија била смењена од стране Петра Великог 1689. године, она је послала своју сестру Марфу Алексејевну са теткама Аном и Татјаном да преговарају. Ана се замонашила неколико дана пре смрти.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 
  РБС/ВТ/Анна Михаиловна

Рођени 1630.
Умрли 1692.
Руси
Руско племство
Романови
Московљани